Erwin Madelung, fisico tedesco;
 Georg Hans Madelung, ingegnere aeronautico tedesco;
 Otto Wilhelm Madelung, medico tedesco;
 Wilferd Madelung, arabista e islamista.